John Addington Symonds kan syfta på:
 
* John Addington Symonds (1807–1871), engelsk läkare
 John Addington Symonds (1840–1893), engelsk poet och litteraturkritiker